Masquerade (englisch für „Maskerade“) steht für:
 Masquerade (Buch), britisches Kinderbuch von Kit Williams (1979)
 Masquerade (Band), eine schwedische Metal- und Rockband
 Masquerade (Album), Musikalbum der deutschen Heavy-Metal-Band Running Wild (1995)
 Masquerade (Film), südkoreanischer Historienfilm (2012)
 Masquerade – Ein tödliches Spiel, US-amerikanischer Thriller von Bob Swaim (1988)
 ein kurzlebiges Musikprojekt (1983), bestehend aus Drafi Deutscher#Erfolge unter Pseudonymen, Komponisten- und Produzentenzeit und Chris Evans (Musiker)
 Masquerading, eine spezielle Form von Netzwerkadressenübersetzung in Rechnernetzwerken (auch Port Address Translation genannt)

 Masquerade Ridge, Gebirgskamm in der Ross Dependency, Antarktika
 eine zweifarbige Rosensorte

Siehe auch:
 Maskerade (Begriffsklärung)